Grote Oost (Hoorn), straat met vele rijksmonumenten in Hoorn
 Grote Oost (Nederlands-Indië), benaming van eilandengroep
Zie ook Groote Oost, de naam van het gouvernement van dit gebied
Zie ook Oost-Indonesië, de voormalige Indonesische deelstaat die dit gebied besloeg